Anthée peut désigner :
 Anthée est une section de la commune belge d'Onhaye située en Région wallonne dans la province de Namur.
 Anthée est un satellite de Saturne.
 Anthée est un personnage mythologique.
Anthé(e) est l'une des Alcyonides dans la mythologie grecque.